Ulica Płocka w Warszawie
 Płocka (stacja metra)

Zobacz też 
 Płocki
 Płock
 diecezja płocka
 gubernia płocka
 kotlina Płocka